Lill-Rörtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Rörtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Rörtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (4,66 ha)
Lill-Rörtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Rörtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Rörtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Rörtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Se även
Lillrörtjärn
Rörtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn